Název Doubský potok má více vodních toků:

 Doubský potok (přítok Boreckého potoka) – levostranný přítok Boreckého potoka v okrese Tábor
 Doubský potok (přítok Lužické Nisy) – levostranný přítok Lužické Nisy v okrese Liberec
 Doubský potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okrese Cheb